Les Schtroumpfs gris est le huitième album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs de Peyo sorti en  chez Le Lombard.

Deux autres histoires de Schtroumpfs suivent dans l'album : Les Vacances des Schtroumpfs et La Rentrée des Schtroumpfs.

Synopsis

Les Schtroumpfs gris

Les Vacances des Schtroumpfs

La Rentrée des Schtroumpfs

Lien externe   
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1994